A Copa da Ásia de Futebol Feminino de 2003 foi a 14ª edição do torneio da competição organizada pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) entre 8 e 21 de junho. Originalmente seria realizada entre 17 e 30 de abril, mas devido à SARS foi adiada.

Selecções participantes
Quatorze selecções participaram na competição. Isto incluiu as anfitriãs da Tailândia e das vencedoras do torneio anterior, dos campeões da Coréia do Norte. As equipas foram divididas em 3 grupos, dois de 5 equipas, e um terceiro de 4 equipas. Para as fases finais apuravam-se as vencedoras de cada um dos grupos e as melhores segundo classificadas. Estas garantiam também a presença na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2003.

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Fases finais

Semifinais

Terceiro lugar

Final

Premiações

Ligações externas

2003
2003 no futebol